Вторая ракетка турнира — Надежда Петрова — побеждает в чарлстонских соревнованиях.

Прошлогодняя победительница турнира — Жюстин Энен-Арденн — уступает в полуфинале.

Посев 
Первые восемь сеянных начинают турнир со второго круга.

  Жюстин Энен-Арденн (Полуфинал)
  Надежда Петрова (Титул)
  Патти Шнидер (Финал)
  Светлана Кузнецова (Четвертьфинал)
  Николь Вайдишова (Второй раунд)
  Анна-Лена Грёнефельд (Полуфинал)
  Динара Сафина (Четвертьфинал)
  Натали Деши ''(Четвертьфинал)

<li> Анабель Медина Гарригес (Третий раунд)
<li> Елена Янкович (Первый раунд)
<li> Катарина Среботник (Третий раунд)
<li> Марион Бартоли (Третий раунд, отказ)
<li> София Арвидссон (Первый раунд)
<li> Луция Шафаржова (Третий раунд)
<li> Квета Пешке (Первый раунд)
<li> Мара Сантанджело (Третий раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 

Family Circle Cup 2006